Аржанов, Михаил:
 Аржанов, Михаил Александрович (1902—1960) — юрист, член-корреспондент АН СССР (1939).
 Аржанов, Михаил Михайлович (1873—1938) — российский и советский военный деятель, железнодорожник, Герой Труда (1930).
 Аржанов, Михаил Николаевич (1924—1981) — советский живописец, график, реставратор масляной и темперной живописи.